L'Assemblea d'Hokkaidō (北海道議会, Hokkaidō Gikai) és l'organ legislatiu d'Hokkaidō.

Els seus 100 membres són elegits mitjançant un sistema de vot únic no transferible en 47 demarcacions electorals.

L'assemblea és responsable de redactar i aprovar les lleis prefecturals, d'aprovar els pressupostos i de votar importants nomenaments del governador, inclosos els vice-governadors.

Història 
L'Assemblea es va fundar l'any 1901 i en març d'aquell mateix any es va promulgar la Llei d'Hokkaido i la llei de despesa local d'Hokkaido. El 10 d'agost d'aquell any se celebraren les primeres eleccions prefecturals on es triarien 35 diputats amb un termini de mandat de 3 anys. El 21 d'octubre de 1901, dia de l'obertura de la primera legislatura d'Hokkaido, els membres de l'assemblea es reunixen en el camp d'esports de l'escola secundària de Sapporo.

L'Any 1947 amb la nova llei d'autonomia local en vigor se celebren les primeres eleccions de la postguerra el 30 d'abril d'aquell any, els membres a elegir són 81. El 3 de maig s'aplica definitivament la llei d'autonomia local i la constitució, canviant el nom de l'institució de "Assemblea d'Hokkaido" (北海道会, Hokkaidō Kai) a "Parlament d'Hokkaido" (北海道議会, Hokkaidō Gikai) tot i que en les traduccions a les llengües estrangeres es manté el nom d'assemblea.

L'Any 1952, coincidint amb el 50 aniversari de l'establiment de la cambra legislativa s'inaugura la nova seu de l'Assemblea d'Hokkaidō.

Composició actual 
La composició actual de l'Assemblea d'Hokkaido com a resultat de les eleccions celebrades el 30 d'abril de 2019 és la següent:

Circumscripcions

Històric de resultats 
 Font:

Era Shôwa 
 1947

 1951

 1955

 1959

 1963

 1967

 1971

 1975

 1979

 1983

 1987

Era Heisei 
 1991

 1995

 1999

 2003

 2007

 2011

 2015

 2019

Presidents

Referències 

Parlaments d'Àsia
Assemblees prefecturals del Japó
Política de Hokkaidō